William Thomson (natuurkundige), (1824–1907), Iers-Schots natuurkundige, eerste Baron van Kelvin.
William Thomson (componist) (1927-2019), Amerikaans componist, dirigent en muziekpedagoog.